Пусть будет так — многозначное понятие: 

 «Пусть будет так» — документальный фильм о группе «The Beatles» (1969)
 «Пусть будет так» — песня из репертуара рок-группы «Ария»

См. также 

 Let It Be (значения)